

Botanica
 Cabrera – genere delle Poaceae
 Cabrera –  l'abbreviazione standard utilizzata per le piante descritte da Ángel Lulio Cabrera

Geografia
 Cabrera – isola minore delle Baleari, sede di un parco nazionale

Colombia 
 Cabrera – comune del Dipartimento di Cundinamarca
 Cabrera – comune del Dipartimento di Santander

Repubblica Dominicana 
 Cabrera – comune della provincia di María Trinidad Sánchez

Spagna 
 Cabrera d'Igualada – comune della provincia di Barcellona
 Cabrera de Mar – comune della provincia di Barcellona
 La Cabrera – comune della comunità autonoma di Madrid

Persone
 Ángel Cabrera – golfista argentino
 Ángel Cabrera (Ángel Cabrera y Latorre, 1879-1960) – zoologo spagnolo
 Ángel Cabrera (Angel Rubén Cabrera Noriega n. 1996) – calciatore guatemalteco
 Ángel Lulio Cabrera (1908-1999) – botanico spagnolo naturalizzato argentino
 Ángel Rubén Cabrera  (1939-2010) – calciatore uruguaiano
 Antonio Cabrera – calciatore paraguaiano
 Antonio Roberto Cabrera – calciatore argentino
 Asdrúbal Cabrera (Asdrúbal José Cabrera) – giocatore di baseball venezuelano
 Bernat Cabrera (Bernardo Cabrera) – condottiero catalano del XV secolo e feudatario siciliano
 Carmelo Cabrera – cestista spagnolo
 Claudio Cabrera (Claudio Martín Cabrera) – calciatore argentino 
 David Cabrera – calciatore messicano
 David Arnoldo Cabrera – calciatore salvadoregno
 Delfo Cabrera – atleta argentino
 Diego Cabrera (Diego Aroldo Cabrera Flores) – calciatore boliviano
 George Cabrera – calciatore gibilterrino
 Gionna Cabrera (Gionna Jimenez Cabrera) – modella filippina
 Gustavo Cabrera – calciatore guatemalteco
 Hugo Cabrera – cestista dominicano
 Ione Cabrera (Ione Agoney Jiménez Cabrera) – calciatore spagnolo
 John Cabrera – attore e regista statunitense
 José Cabrera (José de la Cruz Cabrera Gándara) – cestista messicano
 Leandro Cabrera (Leandro Daniel Cabrera Sasía) – calciatore uruguaiano
 Marvin Cabrera (Marvin Gabriel Cabrera Ibarra) – calciatore messicano
 Matías Cabrera (Matías Julio Cabrera Acevedo) – calciatore uruguaiano
 Miguel Cabrera (José Miguel Cabrera Torres, "MIggy") – giocatore di baseball venezuelano
 Nelson Alcides Cabrera (Nelson Alcides Cabrera Caraballo) – calciatore uruguaiano
 Nelson David Cabrera (Nelson David Cabrera Báez) – calciatore paraguaiano
 Pedro Cabrera – pallavolista portoricano
 René Cabrera – calciatore boliviano
 Ricardo Cabrera (Ricardo Cabrera Fuentes) – schermidore cubano
 Ryan Cabrera – cantante e musicista statunitense
 Salvador Cabrera – calciatore messicano
 Santiago Cabrera – attore venezuelano naturalizzato britannico
 Walter Cabrera – calciatore paraguaiano
 Wilmar Cabrera (Wilmar Rubens Cabrera Sappa) – calciatore uruguaiano
 Wilmer Cabrera – allenatore di calcio ed ex calciatore colombiano

 Rafael Aragón Cabrera – dirigente sportivo argentino
 Manuel Estrada Cabrera – politico guatemalteco 
 Jerónimo Figueroa Cabrera (Momo) – calciatore spagnolo 
 Carlos González Cabrera – calciatore messicano 
 Néstor Jorge Cabrera – pilota motociclistico spagnolo 
 Héctor Sánchez Cabrera – calciatore spagnolo 

 Giovanni Alfonso Enriquez de Cabrera – viceré di Sicilia e di Napoli
 Luis Jerónimo de Cabrera – nobile spagnolo, viceré del Perù
 Vittoria Colonna de Cabrera – duchessa di Medina de Rioseco e contessa di Modica

 Francisco Antonio de Acuña Cabrera y Bayona – militare spagnolo, Governatore reale del Cile
 Juan Tomás Enríquez de Cabrera – generale e politico spagnolo
 Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla – nobile spagnolo, viceré della Nuova Spagna
 Luis Enríquez de Cabrera y Mendoza – nobile spagnolo
 Guerau III di Cabrera – nobiluomo e trovatore catalano

Altro 
 2997 Cabrera – asteroide della fascia principale
 Cabrera-Henriquez – famiglia nobile siciliana d'origine spagnola
 Cabrera – famiglia storica

Pagine correlate
 Cabrero
 Torre Cabrera